Far Cry (computerspelserie), een computerspelserie van Ubisoft
Far Cry (computerspel), het eerste spel in de serie
Far Cry (film), een film uit 2008 gebaseerd op het eerste spel uit de computerspelserie